Majláth – antica famiglia nobile ungherese
 György Majláth (1752-1821) – nobile, giudice e politico ungherese
 György Majláth (1786-1861) – nobile e politico ungherese
 György Majláth (1818-1883) – nobile e politico ungherese
 Gusztáv Károly Majláth – arcivescovo cattolico ungherese
 József Majláth – nobile, politico, organista, compositore e sociologo ungherese